Margareta av Skottland, född 28 februari 1261, död 9 april 1283, var norsk drottning som gift med Erik Prästhatare.  

Hon var dotter till kung Alexander III av Skottland och Margareta av England. Hon gifte sig 1281 i Bergen med den norske kungen Erik Prästhatare. Hon kröntes till drottning strax efter vigseln trots hennes svärmors invändningar. Äktenskapet hade arrangerats av politiska skäl. I äktenskapskontraktet fick Margarta behålla sin arvsrätt till den skotska tronen och lämna den vidare till sina barn, vilket skulle komma att få betydelse.  

Hon dog i barnsäng i Tønsberg 1283, när hon födde dottern Margareta.

Referenser

 https://nbl.snl.no/Margrete_Aleksandersdotter

Norges drottningar
Födda 1261
Avlidna 1283
Kvinnor
Personer i Norge under 1200-talet